Kootenichelidae — семейство вымерших морских членистоногих из класса Megacheira, живших во времена кембрийского периода ( назад). Ископаемые остатки найдены на территории Канады.

Описание 
Небольшого размера примитивные членистоногие, длина 4—6 см. Тело вытянутое, состоит из 29—50 сегментов.

При описании семейства в него, кроме типового рода Kootenichela, был включён предположительно сестринский к нему таксон Worthenella, а также, возможно, ещё и род Pseudoiulia из кембрия Китая. В целом, эта группа может быть предковой к современным ракообразным и скорпионам (паукообразным).

Классификация 
 † Семейство Kootenichelidae
 † Род 
 †  — Kootenay National Park, Stanley Glacier (Британская Колумбия, Канада)
 † Род 
 †  — Walcott Quarry, Fossil Ridge, Greater Phyllopod Bed (Британская Колумбия)
 † ? Род  — Chengjiang, Юньнань, Китай

Примечания

Литература 
 Cotton, Trevor J. & Braddy, Simon J. 2004. The phylogeny of arachnomorph arthropods and the origin of the Chelicerata. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 94(3): 169—193.
 Legg D. A., Sutton M. D., Edgecombe G. D., and Caron J.-B. 2012. Cambrian bivalved arthropod reveals origin of arthrodization. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279: 4699—4704.

Ссылки 
  (Изображение)

Megacheira
†
Членистоногие кембрийского периода
Ископаемая фауна Северной Америки